LSV peut faire référence à :

 Laboratoire spécification et vérification, le laboratoire de recherche en informatique de l'ENS Cachan ;
 le Light Strike Vehicle, un  armé léger et rapide, en usage dans l'armée américaine ;
 le Saker LSV, un  léger, en usage dans l'armée de terre britannique ;
 le Spider LSV, un véhicule d'attaque léger et rapide utilisé par les forces armées de Singapour ;
 Le saviez-vous ?, un type de rubrique dans différents médias (et notamment sur la page d'accueil de Wikipédia) ;
 En Suisse, le LSV désigne un ordre de paiement automatique des banques.